Чжань Юнжань і Чжен Цзє виграли титул, перемігши у фіналі сестер Анастасію і Аріну Родіонових з рахунком 6–7(4), 6–2, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Doubles Draw 

Malaysian Open, парний розряд
2010